Alexandrina de Prússia (gran duquessa de Mecklenburg-Schwerin) (1803 - 1892).
 Alexandrina de Prússia (duquessa de Mecklenburg-Schwerin) (1842 - 1906).